La Colchide peut être :
 La Colchide, un pays de la région géorgienne.
 La colchide, le nom désuet de la Colchique d'automne.

Un animal porte le nom de:
 Faisan de Colchide, (Phasianus colchicus)

Deux plantes portent les noms de:
 Lierre de Colchide, (Hedera colchica)
 Érable de Colchide, synonyme de Érable de Cappadoce,  (Acer cappadocicum)